Mack může být:

 Andi Mack – americký rodinný komediálně-dramatický televizní seriál
 Mack Trucks – americká firma, vyrábějící kamiony

křestní jméno
 Mack Hellings (1917–1951) – americký automobilový závodník
 Mack Sennett (1880–1960) – americký filmový herec, režisér, scenárista a producent
 Mack Swain (1876–1935) – americký filmový a divadelní herec

příjmení
 viz Mack (příjmení)